Muhammad asz-Szajch al-Mahdi – sułtan Maroka z dynastii Wattasydów (1472-1505)
 Muhammad asz-Szajch – sułtan Maroka z dynastii Saadytów (1549-1557)
 Muhammad asz-Szajch al-Mamun – sułtan Saadytów z Fezu (1604-1613)
 Muhammad asz-Szajch as-Saghir – sułtan Saadytów z Marrakeszu (1636–1655)